В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1981, який належав до категорії гран-прі, Віктор Печчі здобув титул, у фіналі перемігши Балажа Тароці 6-3, 6-4.

Сіяні гравці 

 Балаж Тароці (фінал)
 Томаш Шмід (півфінал)
 Віктор Печчі (Чемпіон)
 Коррадо Бараццутті (2-ге коло)

 Маріо Мартінес (2-ге коло)
 Відсутня
 Крістофер Моттрам (чвертьфінал)
 Тьєррі Туласн (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

British Hard Court Championships